Инкуле́ц:

 Инкулец — село в Оргеевском районе Молдавии.
 Инкулец, Ион Константинович (1884—1940) — бессарабский и румынский политик.
  — канадский электротехник, профессор, сын Иона Инкульца.